Okręty US Navy o nazwie USS "Glide":
 Pierwszy  był kanonierką. Zwodowany w 1862, spalony w 1863.
 Drugi  był bocznokołowcem. Zwodowany w 1863, wycofany ze służby w 1865.

Glide